В Кыргызской Республике .

 В 1913 году было 3 города.
 В 1972 году было 15 городов и 35 посёлка городского типа.
 В 1976 году было 17 городов и 32 посёлка городского типа.

Список городов

Бывшие города 
 Ак-Суу — город в 1985—1993 годах, ныне село.

Карта 
Легенда карты:
  Столица Киргизии
  Центры областей
  Прочие города

См. также 
 Посёлки городского типа Киргизии

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация городов Киргизской Республики 

 
Киргизия